Калі́бр .22 (5,6 мм)  — представлений поширеним сімейством патронів кільцевого бою, як то .22 Шорт, .22 Лонг, .22 Лонг райфл (гвинтівковий), .22ВМР (Вінчестер Магнум Римфайр). У даному типі боєприпасів, невелика кількість вибухової речовини, запресована в середині кільцевого виступу на дні гільзи і спалахує при ударі бійка. Усього в гільзі даного патрона є близько 0,035 г. некородуючої вибухової речовини типу "Синоксид".

Патрони .22ВМР широко використовуються у мисливських малокаліберних гвинтівках для полювання на пернатих.

Див. також 
 Калібр
 8×57 Маузер

Література 
 Хартинк Е. А, Винтовки и карабины, 1998, ISBN 9986-883-01-6

Набої